Таматоа — династия правителей острова Раиатеа и королей Соединённого Королевства Раиатеа и Тахаа. Считается самой древней королевской династией Французской Полинезии.

Происхождение 
Родоначальником рода Таматоа считается Ари’и Рахи Тауту, который жил в конце XVII — начале XVIII века. Ари’и Рахи Тауту был отцом Таматоа I который родился около 1700 года.

История 
Династия Таматоа правила племенем Опоа на острове Раиатеа. В конце XVIII века Таматоа II в результате военных походов объединил все племена острова и провозгласил себя великим вождём (арии-рахи) Раиатеа. Его внук и преемник Таматоа III провёл ряд военных походов в результате которых был присоединён остров Тахаа. В 1820 году он провозгласил себя королём Соединённого Королевства Раиатеа и Тахаа. Последний король Раиатеа и Тахаа Таматоа VI была вынужден в 1888 году отречься от престола и передать управление островами Франции, которая ещё в 1880 году установила там свой протекторат.
Таматоа

Примечания

Литература 
 Tahiti, les temps et les pouvoirs. Pour une anthropologie historique du Tahiti post-européen, Paris, ORSTOM, 543 p., Jean-François BARE.
 Généalogies des arii de Tahiti et des îles de la Société, BSEO, no 239—240, mai-ari’i CADOUSTEAU.
 Tahiti aux temps anciens (traduction française de Bertrand Jaunez, Pars, Musée de l’Homme, Société des Océanistes, 671p. (édition originale Ancient Tahiti, Honolulu 1928) de Teuira Henry.
 La lignée royale des Tamatoa de Ra’iatea (îles Sous-le-Vent), Papeete, ministère de la Culture, 229 p., B.SAURA.
 Raiatea 1818—1945: permanences et ruptures politiques, économiques et culturelles…Université de la Polynésie française, thèse de doctorat en histoire, 3 volumes, 517 p., Anne-Lise SHIGETOMI-PASTUREL.
 Chefs et notables au temps du protectorat: 1842—1880, Société des Études Océaniennes, Raoul TEISSIER, réédition de 1996.
 Henry Teuira: Tahiti aux temps anciens. original edition: Ancient Tahiti, Honolulu 1928.

Ссылки 
 Династия Раиатеа и Тахаа
 Генеалогия Таматоа

Таматоа